Der Tod reitet mit ist der Titel von
 Der Tod reitet mit (1958), US-amerikanischer Western
 Vier Halleluja für Dynamit-Joe, italienischer Western aus dem Jahr 1966, als Alternativtitel